Adler je priimek več oseb:
 Alfred Adler, avstrijski psiholog
 Alois Adler, avstro-ogrski general
 Prokop Adler von Hohenaar, avstro-ogrski general
 Eugen Adler, avstro-ogrski general